New Blood Interactive es una editorial de videojuegos . Fundada por Aaron Alexander, Kreyg DeZago y Dave Oshry en 2014, la compañía desarrolló originalmente juegos de realidad virtual que nunca se lanzaron. En 2016, New Blood empezo a dedicarse a la publicación, primero lanzó Super Galaxy Squadron de Nick Clinkscales y encontró un éxito temprano con Dusk de David Szymanski.

Historia 
New Blood Interactive fue fundada en 2014 por el diseñador principal Aaron Alexander, el programador principal Kreyg DeZago y el director ejecutivo Dave Oshry.   Alexander y Oshry habían colaborado previamente en el remake de 2013 de Rise of the Triad .   Inicialmente, la empresa tenía como objetivo desarrollar juegos de realidad virtual, incluido un juego de boxeo que quería presentar en la Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos . Sin embargo, estos planes nunca se materializaron. Más tarde, Oshry entró en contacto con Nick Clinkscales. En ese momento, New Blood estaba buscando un artista de Pixel Art y Clinkscales necesitaba un editor para su juego Super Galaxy Squadron respaldado por Kickstarter, por lo que acordaron que New Blood publicaría el juego y Clinkscales se uniría a la compañía a cambio. Super Galaxy Squadron fue lanzado en enero de 2015.  Fue remasterizado como Super Galaxy Squadron EX en febrero de 2016, con la versión Super Galaxy Squadron EX Turbo lanzada en marzo de 2017.  Cuando Oshry se encontró con David Szymanski, quien sabía que Oshry había trabajado en la nueva versión de Rise of the Triad, Szymanski decidió espontáneamente dar la idea de su juego de disparos con estilo-retro Dusk . New Blood lanzó el juego en acceso anticipado en enero de 2018, y su éxito le brindó a la compañía apoyo financiero durante mucho tiempo. Posteriormente, New Blood firmó acuerdos de publicación para más juegos de estilo retro, incluidos Amid Evil y Faith: The Unholy Trinity .  Hacia el final de la fase de acceso anticipado de Dusk, la compañía contrató a Dillon Rogers para ayudar a completar el juego, que se lanzó en diciembre de 2018.   Como empleados de New Blood, Rogers y Szymanski comenzaron a trabajar en el juego de sigilo Gloomwood . Oshry consideró esto como el comienzo de una nueva fase para el estudio, pasando de ser solo un editor a desarrollar juegos internamente.

Organización 
Desde agosto de 2022, New Blood tiene 25 empleados. La empresa tiene una jerarquía con muchos desarrolladores que ayudan en otros proyectos. La mayor parte de la planificación se realiza a través de la aplicacion de comunicacion Discord . Oshry supervisa todos los equipos de desarrollo y administra el equipo interno de control de calidad, que prueba los juegos de forma rutinaria durante su desarrollo.  Oshry apoya a los sindicatos en la industria de los videojuegos .

Juegos publicados

Sin Publicar

Referencias

Enlaces externos 
 

New Blood Interactive
Distribuidoras de videojuegos
Desarrolladoras de videojuegos